Anna Valente ist der Name folgender Personen:

* Anna Valente (Schauspielerin), italienische Schauspielerin 
 Anna Valente (Ingenieurin) (* 1980), Schweizer Ingenieurin und Hochschullehrerin
 Anna Maria Valente Bacci, italienische Philologin und Hochschullehrerin